Die Liste der Fahnenträger der ecuadorianischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger ecuadorianischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Ecuadors

Einzelnachweise 

Ecuador
Fahnentrager